Eggli ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Eggli (1932–2023), Schweizer Politiker (SP)
 Edmond Eggli (1881–1956), französischer Romanist und Hochschullehrer
 Johann Jakob Egli (1825–1896), auch Johann Jakob Eggli, Schweizer Geograph
 Urs Eggli (* 1959), Schweizer Botaniker
 Ursula Eggli (1944–2008), Schweizer Schriftstellerin
 Stefan Eggli (* 1961), Schweizer Kniechirurg 

Siehe auch:
 Egli